Dolce kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Dolcè, kommun, Veneto, Provincia di Verona,

Tjeckien 

 Dolce (ort i Tjeckien), Plzeň,